Чанниково — название населённых пунктов в России:

 Чанниково — деревня в Ильинском районе Ивановской области.
 Чанниково — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Чанниково — деревня в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.